

Aeronautica 
 Consolidated B-24 Liberator – bombardiere statunitense

Altro 
 Lancia Aurelia B24 – automobile della Lancia
 B24 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della difesa siciliana chiusa